Fanny est un prénom féminin, un nom propre, une expression et, en anglais, un nom commun familier.

Prénom 
Les Fanny sont fêtées le 26 décembre comme Stéphanie.

Fanny notables 
 Fanny Agostini, une présentatrice météo française ;
 Fanny Ardant, une actrice de cinéma et de théâtre française ;
 Fanny Baron, une anarchiste active durant la révolution russe ; 
 Fanny Bastien, une actrice française ;
 Fanny Biascamano, une chanteuse ayant représenté la France au Concours Eurovision de la chanson en 1997 ;
 Fanny Blankers-Koen, une athlète néerlandaise ;
 Fanny Brice, une actrice américaine ;
 Fanny Burney, une femme de lettres et romancière anglaise ;
 Fanny Chesnel (1980 - ), une écrivaine et scénariste française ; 
 Fanny Chiarello, une écrivaine française ;
 Fanny Chmelar, une skieuse alpine allemande ;
 Fanny Clavien, une karatéka suisse championne d'Europe en 2008 ;
 Fanny Corr, une femme peintre belge ;
 Fanny Cottençon, une actrice et productrice française ;
 Fanny Elssler, une danseuse autrichienne ;
 Fanny Fischer, une kayakiste allemande ;
 Fanny Solórzano Gautier, une actrice et danseuse espagnole ;
 Fanny Gelis, une joueuse française de rugby à XV ;
 Fanny Gilles, une actrice française ;
 Fanny J, une chanteuse et parolière de zouk et RnB contemporain ;
 Fanny Kaplan, a tenté d'assassiner Lénine en 1918 ;
 Fanny Krich, une actrice et mannequin française ;
 Fanny Lauzier, une actrice québécoise ;
 Fanny Mallette, une actrice québécoise ;
 Fanny Mendelssohn, une pianiste et compositrice allemande ;
 Fanny Price, un personnage fictif du roman Mansfield Park de Jane Austen ;
 Fanny Robiane, une actrice française ;
 Fanny Rodwell, une coloriste belge, seconde épouse de Hergé, créateur des aventures de Tintin ;
 Fanny Sidney, une actrice française ;
 Fanny Valette, une actrice française.

Cinéma 
 Fanny est le titre du deuxième opus de la Trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, dont plusieurs adaptations cinématographiques ont été faites :
 Fanny, un film français de Marc Allégret (1932), d'après la pièce de Marcel Pagnol ;
 Fanny, un film américain de Joshua Logan (1961), adaptant en un seul film l'ensemble de la trilogie de Pagnol ;
 Fanny et Alexandre, un film suédois réalisé par Ingmar Bergman en 1982 ;
 Fanny, une adaptation pour la télévision de la pièce et du film de Marcel Pagnol, réalisée en 2000 par Nicolas Ribowski ;
 Fanny, un film français de Daniel Auteuil (2013), d'après la pièce de Pagnol.

Sport 
 « Fanny » peut désigner une victoire au tennis de table par 7-0, 9-1 ou 11-0 (règle non officielle).
 « Faire Fanny », « embrasser Fanny » ou encore « baiser Fanny » est une expression française méridionale, utilisée pour désigner ceux qui perdent une partie de boules sans avoir marqué un seul point. Cette expression est étendue à d'autres sports ou jeux ; par exemple, au baby-foot on fait « Fanny » quand on perd sans avoir marqué un seul but.

Musique 
 Fanny, comédie musicale créée à Broadway en 1954 ;
 Fanny, un groupe de rock américain du tout début des années 1970 ;
 Marius et Fanny, un opéra de Vladimir Cosma paru en 2007 ;
 , une chanson des Bee Gees sur l'album Main Course.
Fanny, une chanson du groupe Leonie.

Divers 
 (821) Fanny, un astéroïde ;
 Fanny, un éléphant.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Adjectif